Zoque (volk), een inheems volk in Mexico
 Zoque (taal), de taal van dat volk